

Onomastica
 Ottavio – nome proprio di persona italiano maschile

Musica
 Ottavio – album della Bandabardò

Persone
 Gaio Ottavio – politico romano
 Gneo Ottavio – console romano, console 165 nel a.C.
 Gneo Ottavio – console romano, pretore nel 90 a.C. e console nel 87 a.C.
 Gneo Ottavio – console romano, console nel 76 a.C.
 Lucio Ottavio – politico romano
 Marco Ottavio – tribuno della plebe romano